Иван Панайотов (Панталеев) Хаджов с псевдоним Редник е български литературен историк и езиковед.

Биография 
Роден е в 1885 година в големия македонски град Струга, днес в границите на Северна Македония. Негов баща е Панде Гьорев Хаджов, а майка му е Деспа Христова Кочева. Започва висшето си образование в София през 1892 година. През 1907 година завършва славянска филология в Загребския университет и специализира в Германия и Австро-Унгария. Работи като учител в Копривщица, Пазарджик и София (1911 – 1912 и 1925 – 1942). През 1911 година Хаджов е част от колектива на първия български „Правописен и правоговорен речник“, съавтор е и на „Правописен и правоговорен наръчник“, издаден през 1945 година след правописната реформа от същата година. Пръв председател е на Дружеството на филолозите слависти в България (1938 - 1943). Пише по проблеми на българския език, както и в областта на литературната история – предимно творчеството на Христо Ботев („Развой на една идея в поезията на Ботева“, 1915; „Образът на хайдутина у Ботева и Раковски“, 1935; „Стихотворенията на Ботева. Том 1 Поправки и преработки“, 1947). През 1931 г. под псевдонима Veritas издава книгата „Македония под иго“, а в 1944 г. – „Братя Константин и Димитър Миладинови“.

След Първата световна война активно участва в дейността на Съюза на македонските емигрантски организации в България. Активист е на Стружкото благотворително братство. В 1928 година е избран в Националния комитет на македонските братства. В същата 1928 година след убийството на Александър Протогеров е за кратко в редакцията на вестник „Македония“ заедно с Данаил Крапчев, Георги Кондов и Петър Мърмев. През септември 1934 г. като представител (и дългогодишен председател) на Стружкото благотворително братство подписва протестен протокол срещу Деветнадесетомайския преврат.

След Деветосептемврийския преврат в 1944 година се противопоставя на започнатата от новата власт политика на македонизация в Пиринска Македония. След като в 1948 година изнася две беседи в клуба на опозиционната БСДП на тема „Съществува ли македонска нация“, той е затворен в концлагера „Куциян“, където го държат почти една година, но излиза „по-силен отвсякога“.

Родословие

Бележки

Външни препратки 
 От и за Иван Хаджов в Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България
 „Македония под иго 1919 - 1929“, София, 1931 г.
 „Братя Константин и Димитър Миладинови“, София, 1944 г.
 „Раковски в живота на братята Миладинови“, публикувано във в-к „Литературен глас“, год. XV, бр. 566, София, 21 октомври 1942 г.
 „Образът на хайдутина у Ботева и Раковски“, публикувано в сп. „Златорог“, год. XVI, кн. 6, София, юни 1935 г.
 „Великата любов на Ботиов“, публикувано в сп. „Литературен глас“, год. XV, бр. 573, София, 9 декември 1942 г.
 "Мотиви за клетва в нашите народни песни", публикувано в "Известия на семинара по славянска филология", книга II (за 1906 и 1907 год.), София, 1907 година

Български езиковеди
Български учени от Македония
Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Дейци на Македонските братства
Възпитаници на Загребския университет
Български имигранти от Македония в София
Родени в Струга
Починали в София
Иван